Нок Ак има више значења:

 Нок Ак (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нок Ак (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Нок Ак (Јобаин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику